Kabinett Vogel III steht für:
 Kabinett Vogel III (Rheinland-Pfalz)
 Kabinett Vogel III (Thüringen)